Результаты кассовых сборов (бокс-офиса) того или иного фильма за первый уик-энд кинопроката, то есть, как правило, с пятницы по воскресенье, — важный показатель в голливудской бухгалтерии. Мировым рекордсменом является супергеройский фильм 2019 года «Мстители: Финал» производства Marvel Studios, собравший 1,223 млрд долларов США в период с 24 по 28 апреля. Ещё четыре фильма — «Мстители: Война бесконечности», «Форсаж 8», «Звёздные войны: Пробуждение силы» и «Мир юрского периода» — собрали более 500 миллионов долларов. 

В США и Канаде 56 фильмов собрали в первый уик-энд более 100 млн долларов, в т. ч. 21 кинолента набрала более 150 млн долларов, из них семь преодолели рубеж в 200 миллионов долларов. 

В Китае 16 фильмов собрали в первый уик-энд свыше ста млн долларов, из них 8 — более 150 млн долларов, причём один фильм («Мстители: Финал») собрал более 300 млн.

Список лучших кассовых сборов в первый уик-энд мирового кинопроката 

В список лучших кассовых сборов в первый уик-энд кинопроката включены 167 фильмов, собравших не менее 100 миллионов долларов США без учёта инфляции, из-за которой цены на билеты в кинотеатры увеличиваются со временем, что даёт новым фильмам более высокие позиции в рейтинге. Поэтому список, не учитывающий инфляцию, не может быть достаточно объективным способом сравнения сборов фильмов, вышедших в разные годы. Все данные взяты с сайта Box Office Mojo и актуальны на 31 мая 2019 года. Жирным выделены сборы, ставшие в своё время рекордными.
 }}

Списки лучших кассовых сборов в первый уик-энд кинопроката на отдельных территориях

В США и Канаде 
Ниже представлен список 75 фильмов, собравших более ста миллионов долларов в первый уик-енд кинопроката в США и Канаде. Все данные взяты с сайта Box Office Mojo и актуальны на 13 июня 2022 года.
 }}

В Китае 

Ниже представлен список семнадцати фильмов, собравших более ста миллионов долларов в первый уик-енд кинопроката в Китае. Все данные взяты с сайта Box Office Mojo и актуальны на 10 мая 2018 года.
 }}

В Великобритании, Ирландии и Мальте 

Ниже представлен список пятнадцати самых кассовых фильмов на территории Великобритании, Ирландии и Мальты. Данные о сборах взяты с сайта Box Office Mojo и актуальны на 29 апреля 2019 года.

В Южной Корее

В Мексике 
Ниже представлен список 10 фильмов, собравших более 15 миллионов долларов за первый уик-энд кинопроката в Мексике.

Во Франции, Алжире, Монако, Марокко и Тунисе

В России 

Ниже представлен список из 81 фильма, собравшего не менее $10 млн в первые выходные кинопроката в России.

В Японии

В Таиланде

В Гонконге 
В Гонконге 12 фильмов собрали более 4 миллионов долларов за первый уик-энд.

В Аргентине 
В Аргентине 6 фильмов собрали в первый уик-энд более пяти миллионов долларов.

В Новой Зеландии и Фиджи 
В Новой Зеландии и Фиджи 8 фильмов собрали в первый уик-энд более двух миллионов долларов.

В Эквадоре 
В Эквадоре 9 фильмов собрали в первый уик-энд более миллиона долларов.

См. также 

 
 
 The Numbers

Примечания

Ссылки 
 США: Самые кассовые фильмы в первый уик-энд проката на сайте КиноПоиск
 Россия: Самые кассовые фильмы в первый уик-энд проката на сайте КиноПоиск

Списки:Кинематограф США